Eifa ist der Name von geographischen Objekten in Hessen:

 Eifa (Schwalm), rechter Nebenfluss der Schwalm im Vogelsbergkreis
 Eifa (Alsfeld), Ortsteil von Alsfeld am obigen Fluss
 Eifa (Hatzfeld), Ortsteil von Hatzfeld im Landkreis Waldeck-Frankenberg